Урассая Спербунд (, ; род. 18 марта 1993 года), также известная как Яя, — тайская киноактриса и модель тайско-норвежского происхождения. Одна из популярных современных киноактрис Таиланда. Известна по ролям фильмах «Сердце Аккани» (2010), «Любовь побеждает зло» (2011), «Чья эта земля» (2012), «Волны жизни» (2017), «Наследная принцесса» (2018).

Биография 
Родилась 18 марта 1993 года в Таиланде в семье инвестиционного брокера и домохозяйки. У неё тайско-норвежское происхождение. Она бегло говорит по-тайски и английски, знает несколько фраз на французском, норвежском и испанском. У Урассаи есть старшая сестра Каттлея, которая старше на 3 года, и брат. Посещала школу Regents International School Pattaya, заканчивала обучение в Bangkok Patana School. Получила степень бакалавра искусств в Университете Чулалонгкорна в 2015 году.

В 13 лет в парке встретила агента, который предложил ей сняться для рекламы дезодоранта. Урассая вошла в сферу развлечений в 2008 году, но стала популярной только в 2010 году, когда сыграла главную роль в лакорне «Сердце Аккани». Её называют суперзвездой Таиланда, так как на её счету уже имеется более 200 съёмок в рекламе и для журналов. Актриса привлекалась для рекламы брендов Maybelline, Pantene и Uniqlo, первая тайская актриса, получившая звание «Friend of Louis Vuitton» и появлявшаяся в «US Vogue».

В свободное время Урассая любит читать, предпочитая жанр исторического романтического романа (Historical romance). Ей нравятся произведения писателей Жаклин Уилсон, Мэг Кэбот, Николаса Спаркса, Софи Кинселла, Сесилии Ахерн. Любимые книги — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн. С 7 лет занимается верховой ездой и коллекционирует игрушечных пони.

Фильмография

Фильмы 
 2018 — Брат года / Brother of the Year; — Джейн
 2018 — Nakee 2; — Срои

Телевидение

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в 1993 году
Википедия:Биографии современников
Актрисы Таиланда
Певцы и певицы Таиланда
Фотомодели